Rozellidea és un grup petit de fongs que són endoparàsits o epibionts de protists, algues i altres fongs. Pertanyen a Opisthosporidia el qual és un llinatge de fongs basals i amb característiques molt primitives. Anteriorment havien estat classificats com protists raó per la qual no empra el sufix taxonòmic -mycota. Es coneixen únicament tres gèneres: Rozella, Paramicrosporidium i Nucleophaga.

Referències 

Fongs